Le mot sexe peut désigner plusieurs notions :
 la différence entre les mâles et les femelles :
 sur le plan explicatif, voir déterminisme du sexe ou système de détermination sexuelle,
 sur le plan descriptif, voir dimorphisme sexuel,
 plus particulièrement chez l'homme :
 d'un point de vue biologique : voir comparaison biologique entre la femme et l'homme,
 d'un point de vue sociologique : voir genre (sciences sociales) ;
 d'un point de vue légal, en France : voir sexe en droit français ;
 les organes génitaux : voir système reproducteur ;
 l'acte sexuel.
 Différence des sexes en psychanalyse